Příjmení Vrbka, přechýleně Vrbková, nosí více významných osobností:

 Jan Vrbka (1942–2017) – český profesor a rektor na VUT
 Josef Machovský-Vrbka (1917–1991) – československý voják
 František Vrbka (1924–1943) – československý voják
 František Vrbka (politik) (* 1943), český a československý politik ČSL, za normalizace poslanec ČNR
 Svatoslav Vrbka – český fotbalový trenér
 Vlasta Mottlová-Vrbková (* 1953) – československá hráčka basketbalu

Externí odkazy 
 

Česká příjmení